Михаил Михайлович Дуби́нин (19 декабря 1900 (1 января 1901) — 13 июля 1993) — советский, российский физико-химик. Герой Социалистического Труда (13.03.1969). Лауреат двух Сталинских премий. Генерал-майор инженерно-технической службы (18.05.1943).

Биография 
Родился  в Москве. Его отец, Дубинин, Михаил Семёнович возглавлял Сокольнический клуб лыжников, принимал участие в создании Московской футбольной лиги и Всероссийского футбольного союза (ВФС); занимался предпринимательской деятельностью, основав совместно с фабрикантом П. Ф. Фёдоровым торговый дом «Федоров П. и Дубинин М.»; был старостой Воскресенского храма в Сокольниках.

До 1918 года учился в Академии коммерческих наук, в 1919 году поступил в Московский Народный Политехникум (на химический факультет). В 1921 году окончил химический факультет МВТУ (ученик Н. А. Шилова) и стал научным сотрудником российского научно-химического института, в котором уже работал лаборантом с 1919 года. В 1921—1927 годах преподавал физику и химию на рабочем факультете МВТУ и, дополнительно, в 1923—1925 годах — на рабочем факультете московского института инженеров транспорта.

В 1923 году стажировался в Берлине, в лаборатории Оствальда.

В 1928 году стал доцентом химического факультета МВТУ; с 1932 года преподавал в Военной академии химической защиты: профессор (с 1933), начальник кафедры химической защиты (1935—1955). В 1943 году ему было присвоено звание генерал-майора-инженера и он был избран действительным членом АН СССР (27 сентября 1943).

В 1946—1950 годах он — президент Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева. С 1946 года — заведующий лаборатории сорбционных процессов Института физической химии АН СССР. В 1948—1961 годах — академик-секретарь отделения химических наук АН СССР. При его непосредственном участии были созданы Институт высокомолекулярных соединений и Институт химии силикатов. В 1959 году он организовал при Отделении общей и технической химии АН СССР Комиссию по цеолитам, преобразованную через четыре года в Научный совет АН СССР по синтезу, изучению и применению адсорбентов — около 30 лет был председателем этого совета.

Умер 13 июля 1993 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Научная деятельность 
Первая научная работа М. М. Дубинина, написанная под руководством Н. А. Шилова, была посвящена изучению адсорбции электролитов мелко раздробленными металлами (Труды научно-химического института, 1920). Первые самостоятельные научные работы были написаны в 1922—1926 годах. Они были посвящены исследованию кинетики распределения вещества между двумя жидкими фазами и диффузии электролитов в гелях. В конце 1920-х годов приступил к изучению сорбционных явлений и работал в этом направлении всю оставшуюся жизнь. Дубининым было открыто явление обращения адсорбционных рядов в результате молекулярно-ситового действия, образование кислых поверхностных окислов угля.

Крупнейшим научным достижением М. М. Дубинина стала теория объёмного заполнения микропор. В 1947 году вместе с Л. В. Радушкевичем предложил уравнение, известное ныне как уравнение Дубинина—Радушкевича. Исследования 1980-х годов, совместно с профессором Г. Ф. Стёкли, привели к развитию теории и появлению уравнения Дубинина—Стёкли. Дубинину удалось связать представления о пористой структуре адсорбентов с общим учением о кинетике адсорбции.

 Сочинения
 
  (Физико-химические основы противогазного дела.)
 Основные работы опубликованы в «Журнале физической химии» (с 1933), «Известиях АН СССР, серия химическая» (с 1946) и в ряде зарубежных журналов.

Главный редактор журнала «Известия АН СССР. Серия химическая» (1948—1987); заместитель редактора журнала «Carbon» (1963—1987). Член Американского общества по углероду.

Награды и премии 
 Герой Социалистического Труда (13.03.1969)
 3 ордена Ленина (19.09.1953; 13.03.1969; 17.09.1975)
 орден Октябрьской Революции (05.01.1981)
 орден Красного Знамени (20.04.1953)
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 орден Отечественной войны 2-й степени (10.06.1945)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (17.02.1961; 20.08.1986)
 2 ордена Красной Звезды (16.08.1936; 06.11.1947)
 медаль «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 другие медали
 Сталинская премия второй степени (1942) — за научные работы в области химической защиты
 Сталинская премия второй степени (1950) — за научные исследования явлений адсорбции и изучение структур сорбентов, опубликованные в журналах: «Доклады Академии наук СССР» и «Журнал физической химии» (1947—1949)

Примечания

Источники 
 Михаил Михайлович Дубинин. Материалы к биографиям ученых СССР. — М.: Наука, 1981. — Вып. 69. (Серия химических наук)
 Михаил Михайлович Дубинин. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. — М.—Л., 1950. — Вып. 19. (Серия химических наук).
 
 
 
 
 Бакин А. Н., Горошинкин М. В., Аккуратов А. Ю. Выдающийся учёный, организатор. К 120-летию академика, генерал-майора М. М. Дубинина. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 12. — С. 68—74.

Ссылки 
 
 Список трудов в каталоге РГБ.
 Статьи на Math-Net.Ru

Физикохимики СССР
Физикохимики России
Выпускники Академии практических наук
Выпускники МГТУ
Преподаватели МГТУ
Преподаватели МИИТа
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Члены Российского Пагуошского комитета
Генерал-майоры (СССР)
Похороненные на Кунцевском кладбище